Oddset Ligaen 2005-06 var den 46. sæson af den bedste danske ishockeyliga og den anden sæson under navnet Oddset Ligaen. Det var samtidig turneringen om det 49. DM i ishockey arrangeret af Danmarks Ishockey Union.

Turneringen havde deltagelse af ni hold, der først spillede et grundspil med 36 runder efterfulgt af det slutspil om DM-medaljer for de otte bedste hold, der bestod af kvartfinaler, semifinaler og finale, hvor alle opgør blev afviklet bedst af syv kampe.

Danmarksmesterskabet blev vundet af eliteoverbygningen på Vojens Ishockey Klub, SønderjyskE Ishockey, som dermed vandt DM-titlen for første gang i SønderjyskE-regi. Det var imidlertid den fjerde DM-titel i alt for moderklubben Vojens IK, der imidlertid ikke havde vundet DM-guld siden 1982. Sønderjyderne var blevet nr. 3 i grundspillet og vandt i kvartfinalen med 4-1 over EfB Ishockey. I semifinalen besejrede holdet de forsvarende mestre fra Herning Blue Fox med 4-3 i kampe. I finalen ventede vinderen af grundspillet, AaB Ishockey, som vandt den første kampe med 8-3, men derefter formåede SønderjyskE Ishockey at vinde de efterfølgende tre kampe, og den samlede sejr blev på 4-2 i kampe. Den afgørende kamp blev spillet i Vojens Skøjtehal den 14. april 2006, hvor hjemmeholdet sikrede sig titlen ved at vinde 3-0.

For AaB Ishockey var finalenederlaget det tredje i en serie på fire sæsoner i træk, hvor holdet tabte i DM-finalen.

Bronzemedaljerne gik til Herning Blue Fox, som i bronzekampen besejrede Nordsjælland Cobras med 2-1 i kampe.

Resultater og stillinger

Grundspil 

De ni hold spillede en turnering med 36 kampe til hvert hold, der blev spillet i perioden 15. september 2005 - 15. februar 2006. De otte bedste hold gik videre til kvartfinalerne.

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af de otte bedste hold fra grundspillet og blev afviklet som en cupturnering, hvor alle opgør pånær bronzekampen blev afgjort bedst af syv kampe.

Kvartfinaler 

AaB Ishockey kunne som vinder af grundspillet selv vælge sin kvartfinalemodstander blandt de hold, der blev placeret fra nr. 5 til nr. 8, og valget faldt på Rødovre Mighty Bulls. Dernæst kunne Herning Blue Fox vælge sin kvartfinalemodstander blandt de tre resterende hold, og deres valg faldt på Odense Bulldogs. SønderjyskE havde så valget mellem EfB Ishockey og Frederikshavn White Hawks og endte med at vælge lokalrivalerne fra Esbjerg. Dermed stod det klart, at Nordsjælland Cobras skulle møde det resterende hold, Frederikshavn White Hawks, i den sidste kvartfinaleserie.

Semifinaler 

Endnu en gang kunne AaB Ishockey vælge sin modstander blandt de lavestplacerede af de tilbageværende hold, dvs. Nordsjælland og SønderjyskE. Man valgte Nordsjælland og dermed stod det også klart at Herning Blue Fox og SønderjyskE skulle mødes i den anden semifinaleserie.

Bronzekamp 

Bronzekampen havde deltagelse af de to tabere af semifinalerne og blev spillet bedst af tre kampe.

Finale

Allstar-hold 

Superisligaens allstar-hold, valgt af sportsjournalisterne, for sæsonen 2005-06 blev:

 Målmand: Brian Greer, SønderjyskE
 Back: Daniel Nielsen, Herning Blue Fox
 Back: Chris Bartolone, SønderjyskE
 Forward: Robert Burakovsky, AaB Ishockey
 Forward: Dean Fedorchuck, SønderjyskE
 Forward: Jens Nielsen, AaB Ishockey

Kilder 
 DIU Stats - Oddset Ligaen 2005-06  
 DIU Stats - Oddset Ligaen 2005-06 Playoff 
 EliteProspects - Denmark - 2005-06 
 EliteProspects - Player Stats - Denmark - 2005-06 Regular season 
 EliteProspects - Player Stats - Denmark - 2005-06 Playoffs 
 EliteProspects - Hockey Awards and Achievements - Danish League All-Star Team 
 Michael Søvsø: Fra pionerånd til verdensklasse – Danmarks Ishockey Union i 60 år (Danmarks Ishockey Union, 2009)
 Michael Søvsø, Per Jessen: Vojens på isen – en krønike om et ishockeyhold (2008)
 Politiken, 10. - 16. april 2006

Noter 

Sæsoner i Superisligaen
Ishockey i 2005
Ishockey i 2006